Rezultati Amaterskega prvenstva Francije 1951 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralce 
Seznam postavljenih igralk. Shirley Fry Irvin je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
 Doris Hart (finale)
 Margaret Osborne duPont (polfinale)
 Shirley Fry Irvin (prvakinja)
 Jean Barbara Walker-Smith (polfinale)
 Beverley Baker (četrtfinale)
 Thelma Long (četrtfinale)
 Nelly Adamson (četrtfinale)
 Joy Mottram (tretji krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

3. del

4. del

Viri 
 

Ženske posamično
1951